De alpine skiløb under Vinter-OL 2010 blev afholdt ved Whistler i Canada. Konkurrencerne bliver afholdt mellem 12. og 22. februar 2010.

Medaljer

Mændenes discipliner

Kvindernes discipliner

Eksterne henvisninger 

 Resultater hos fis-ski.com

Sportsgrene under vinter-OL 2010
2010